Ostružno est un toponyme qui peut désigner :

Ostružno, un village de la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Ostružno, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové.